Staheliella är ett släkte av svampar. Staheliella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Staheliella